Element (lat. elementum: počelo) može značiti:
 element, u svakidašnjoj uporabi je: 
 sastavni dio neke cjeline, sastojak (elementi svijesti, fonetski elementi, elementi kulture); 
 obično u množini: osnove, početni, osnovni podatci, temeljna građa (elementi matematike, glazbe, tehnike i tako dalje); 
 pripadnik neke zajednice, često u negativnom kontekstu (neprijateljski element); 
 prirodna sila, nepogoda. 
 element, u kemiji, se odnosi na kemijski element, a to je skup svih istovrsnih atoma u prirodi (svemiru), koji u atomskoj jezgri imaju isti broj protona (skup svih atoma s istim atomskim ili rednim brojem elementa). Osim atomskoga broja (oznaka Z), svaki kemijski element ima i maseni ili nukleonski broj (oznaka A), koji je jednak broju nukleona, to jest zbroju protona i neutrona u atomskoj jezgri, a približno je jednak relativnoj atomskoj masi (stariji naziv: atomska težina).
 element, u astronomiji, matematici, fizici, je podatak, vrijednost, veličina koja je potrebna da se izvrši neka računska operacija, prikaže ili izračuna neko stanje ili proces (elementi krivulje, elementi planetarne putanje i slično).
 element stroja, konstrukcijski element ili strojni dio je gotovi, ugradivi dio stroja za čiju ugradnju nisu potrebni naknadni radovi prilikom ugradnje (montaže), a u pravilu se sastoje od većeg broja dijelova (na primjer vijak, matica, zatik, klin). Strojni dio može biti i određeni sklop (ugradbena jedinica), koja stvara rastavljivu ili nerastavljivu cjelinu, nastalu spajanjem određenog broja strojnih dijelova (kuglični ležaj, spojka i slično).

Izvori